Brangäne ist der Name

 einer Figur in Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“
 eines vom deutschen Astronomen August Kopff entdeckten Asteroiden, siehe (606) Brangäne
 eines Buches (1938) von Ernst Kratzmann